Papp Mihály (1852–1909) honvédszázados, katonai szakíró
 Papp Mihály (1875–1915) színész
 Papp Mihály (1888–1969) napszámos